Jacek Fröhlich es un diseñador de coches polaco, nacido en Alemania y que ha sido el creador del exterior del BMW Serie 5 (BMW F10) del año 2010.

Nació en 1965 y estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Silesia en Gliwice (Polonia).

Referencias

Lista de los diseñadores de BMW

bmwblog.com

Diseñadores de automóviles